Diocesarea (; ) è il nome di diverse città antiche:
Diocesarea – attuale Zippori, in Galilea (Israele);
Diocesarea – attuale Uzuncaburç (Turchia), in Isauria;
Diocesarea – attuale Til (Turchia), in Cappadocia.